Torrent finder è l'espressione inglese con la quale si indica uno strumento in grado di cercare file con estensione '.torrent' (BitTorrent) sul web. 
I finders più comuni sono dei siti web che fungono da veri e propri motori di ricerca. Tra questi i più noti sono Mininova, IsoHunt, The Pirate Bay, Torrentz, BTJunkie, TorrentSpy, TorrentPortal, Razor Torrent Search Engine.

Un altro modo davvero efficace di effettuare ricerca è utilizzare i meta search engine che effettuano ricerche su tutti i siti elencati in precedenza (e molti altri) da un'unica interfaccia.
Esistono essenzialmente due famiglie di torrent meta search engine  e sono quelli web e quelli software.
Tra quelli web i maggiori sono: Multitorrent, YouTorrent, TorrentPond, Pizzatorrent, Bitgle e TorrentSearch, tra quelli software merita una citazione BitChe.

Voci correlate 
 BitTorrent
 Peer-to-peer

BitTorrent